

Cinema e televisione
Hawkeye – film del 1988 diretto da George Chung
L'ultimo dei Mohicani (Hawkeye) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1994 al 1995
Hawkeye – serie televisiva del 2021

Tecnologia
Hawk-Eye – sistema di moviola usato negli sport
HLKX Hawk Eye – aeromobile cinese
Northrop Grumman E-2 Hawkeye – aereo militare statunitense
Ruger Hawkeye – pistola della Sturm, Ruger & Co.

Personaggi
Occhio di Falco (Hawkeye) – nome di diversi personaggi dei fumetti della Marvel Comics
Occhio di Falco (Hawkeye) – personaggio de L'ultimo dei Mohicani
Riza Hawkeye – personaggio dell'anime e manga Fullmetal Alchemist

Altro
Hawkeye – città dell'Iowa
Hawkeye – videogioco pubblicato dalla Thalamus nel 1988
Hawkeye – marca di alcolici della Luxco
The Hawk Eye – giornale di Burlington, Iowa, USA

Pagine correlate
Hawkeyes